Sipo o SIPO pueden estar refiriéndose a:

 Entandrophragma utile o Sipo.
 South Island Pied Oystercatcher, o Haematopus finschi.
 Sicherheitspolizei, la Policía de seguridad de la Alemania nazi.
 Sistema de Información de la Población Objetivo de Costa Rica.
 Sipo Bohale, deportista procedente de Guinea Ecuatorial.